meervoudsvorm van boon, de vrucht van een gewas dat gecultiveerd wordt voor voedselvoorziening
 de Nederlandse benaming voor de Franse  stad Boulogne-sur-Mer
 verwijzing naar kogel (munitie), gebruikt in de uitdrukking blauwe bonen
 Bönen, gemeente in Duitsland

Zie ook 
 Boon (doorverwijspagina)